Тарахумарис има више значења:

 Тарахумарис (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тарахумарис (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику